Wichita puede referirse a:

 Wichita, un tribu indígena norteamericana.
 Wichita, la lengua de la anterior tribu.
 Wichita, una ciudad del estado de Kansas, EE. UU.
 Wichita Falls, una ciudad del estado de Texas, EE. UU.
 Río Wichita, en Texas.
 Wichita, una película estadounidense de 1955.
 Wichita Recordings, una compañía discográfica independiente de Londres.